

Patronyme 
Le nom de Martyn est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Edward Martyn (1859-1923), dramaturge irlandais, premier dirigeant du Sinn Féin.
 John Martyn (1948-2009), chanteur et compositeur britannique.
 John Martyn (1699-1768), botaniste britannique.
 Nigel Martyn (1966-), footballeur britannique.
 Thomas Martyn (1736-1825), naturaliste britannique.